Fentsch ist der Name folgender Flüsse:
 Fensch, einen linken Nebenfluss der Mosel in Lothringen in Frankreich

Fentsch ist der Name folgender Orte:
 Fentsch (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortschaft der Gemeinde Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark

 Fentsch, deutscher Name der Gemeinde Fontoy im Département Moselle in Frankreich

Fentsch ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Fentsch (1814–1877), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Erna Fentsch (1909–1997), deutsche Schauspielerin, Drehbuch- und Romanautorin